Tsarkvitsa (Kardzjali), een dorp in gemeente Dzjebel, oblast Kardzjali (Bulgarije)
Tsarkvitsa (Sjoemen), een dorp in gemeente Nikola Kozlevo, oblast Sjoemen (Bulgarije)